Ira puede referirse a:

 Ira, sentimiento que causa indignación y enfado.
 Ira, grupo mexicano.
 Ira!, grupo brasileño de rock.
  I.R.A., grupo musical colombiano de punk.
 Ira Aldridge, actor de tragedias afroamericano.
 Ira Sprague Bowen, astrónomo estadounidense.
 IRA también es abreviatura de Instituto Rafael Ariztía.
 IRA, siglas del antiguo Instituto de Reforma Agraria de España.

Irlanda 

 IRA, Ejército Republicano Irlandés.
 IRA Auténtico.
 IRA de la Continuidad.
 IRA Oficial.
 IRA Provisional.

Lugares 
 Ira, pueblo ubicado en el condado de Cayuga en el estado estadounidense de Nueva York.
 Ira, pueblo ubicado en el condado de Rutland en el estado estadounidense de Vermont.
 Ira, municipio del condado de St. Clair en el estado estadounidense de Míchigan.

Medicina 
 IRA, (Insuficiencia Renal Aguda), pérdida súbita de la función renal debido al daño a los riñones.
 Infección respiratoria aguda.

Botánica
El nombre común de la planta Juncus acutus.

Acrónimos